Кетрін Швітцер, Кетрін Вірджинія Швітцер (нар. 5 січня 1947, Амберг, Німеччина) — американська марафонка, автор та телевізійний коментатор.
 Луї Швітцер (англ. Louis H Schwitzer, 29 лютого 1880, Бельсько, Австро-Угорщина — 9 травня 1967) — австро-угорський та американський інженер.